Двойная звезда — две гравитационно связанные звезды, обращающиеся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс.
 «Двойная звезда» () — фантастический роман Роберта Хайнлайна. В разных вариантах перевода встречаются также заголовки Двойник и Дублёр.
 :en:Double Star Mission